L'edizione 2000-2001 della Lega Nazionale B vide la vittoria finale del .

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificata al play-off promozione/retrocessione.
      Ammessa al play-out.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-off di promozione/retrocessione 

Legenda:
      Promossa o resta in Lega Nazionale A 2001-2002.
      Retrocessa o resta in Lega Nazionale B 2001-2002

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-out 

Legenda:
      Retrocessa in Prima Lega 2001-2002.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PQ indica i punti conseguiti nel girone di qualificazione: sommati al totale la metà dei punti arrotondati per eccesso o per difetto.

Risultati

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori 
Elenco dei cannonieri durante il campionato di qualificazione.

Verdetti finali 
 , ,  e  ammesse alla Lega Nazionale A 2001-2002.
 , ,  e  ammesse alla Lega Nazionale B 2001-2002
  e  retrocesse in Prima Lega 2001-2002.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
2001 2